Kantküla – wieś w Estonii, w gminie Kõue, w prowincji Harju
 Kantküla – wieś w Estonii, w gminie Rägavere, w w prowincji Lääne Viru
 Kantküla – wieś w Estonii, w gminie Torma, w prowincji Jõgeva.